

Toponyme 

 Edens, nom néerlandaise du village de Iens, en province de la Frise (Pays-Bas).

Patronyme 

 Nanette Edens (1969-), actrice et directrice artistique néerlandaise.
 Roger Edens (1905-1970), compositeur, producteur, acteur et scénariste américain.

Autres 
 Edens Zero,  shōnen manga écrit et dessiné par Hiro Mashima.